MOP je lahko: 
 kratica, ki označuje Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije.
 Makavska pataka (valuta)

Kratice